Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 299001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 30 sierpnia 1998 do 17 października 2006. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

299001-299100

299101-299200

299201-299300

299301-299400

299401-299500

299501-299600

299601-299700

299701-299800

299801-299900

299901-300000

Przypisy 

Lista planetoid 299001-300000